Om du var här kan vara:

Om du var här (album av Lill Lindfors) – från 1986
Om du var här (album av Wizex) – från år 2000
Om du var här (sång) – singel av Kent 1997
Om du var här (sång av Ratata) – singel av Ratata, från albumet Mellan dröm och verklighet 1987